Сосницовице:

 Сосницовице — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Гливицкий повят.
 Сосницовице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Гливицкий повят, Силезское воеводство.